Billy Redden – attore statunitense
 Wade Redden – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Willie Redden – cestista statunitense naturalizzato francese